Котёл у деревни Порлампи () (24 — 31 августа 1941 года) — окружение в районе деревни Порлампи (ныне — Свекловичное) отступавших из Выборга частей 43-й, 115-й и 123-й стрелковых дивизий 23-й армии РККА в ходе финского наступления на Карельском перешейке.

Ход боевых действий 
20 августа 1941 года 123-я и 43-я стрелковые дивизии, взорвав укрепления на границе юго-западнее, западнее и северо-западнее Выборга по приказу Ставки, преследуемые финскими частями, начали отход в район севернее Выборга.

24 — 26.08.1941 года силами 115-й и 123-й стрелковых дивизий из района южнее Выборга в восточном направлении был нанесён контрудар на Вуосальми с задачей ликвидировать плацдарм, занимаемый финскими войсками. Контрудар был отражён, и 26 августа советские войска перешли к обороне. Вечером 25 августа финские войска, захватив станцию Кямяри, перерезали железную дорогу Выборг-Ленинград, а 26 августа — Средне-Выборгское шоссе в районе Хумола.

С другой стороны Выборга финские части в тот же день форсировали Выборгский залив и перерезали Приморские железную дорогу и шоссе. Части 123-й (два батальона 272 сп и обоз дивизии) и 43-й стрелковых дивизий (с приданными двумя дивизионами 101 гап резерва ГК), а также остатки 115-й стрелковой дивизии оказались в окружении южнее Выборга в лесном массиве между деревнями Порлампи и Мятсякюля.

Окружённым войскам было приказано выходить из окружения самостоятельно. Части войск удалось пробиться к посёлку Койвисто, откуда они перебрались на остров Бьорке, обороняемый частями Выборгского укрепленного сектора береговой обороны.

2 сентября двумя транспортами, подошедшими к молу Койвисто, были эвакуированы в Кронштадт около 6000 бойцов, командиров и политработников.

В числе пленённых в Порлампи оказался командир 43-й стрелковой дивизии генерал-майор В. В. Кирпичников. По возвращении из плена он был судим за измену Родине в форме выдачи противнику военной тайны и 28 августа 1950 года расстрелян по приговору суда.

В то же время в центральной и западной частях перешейка отступление, по словам командующего Северо-Западным направлением маршала Ворошилова, превратилось в бегство, во время которого части и соединения 23-й армии потеряли почти всё оружие, боевую технику и понесли значительные потери в личном составе. По свидетельствам финнов, отступавшие и прорывавшиеся из окружения советские войска (в основном подразделения 123-й стрелковой дивизии с приданными частями, остатки 265-й стрелковой дивизии и отдельные группы из 43-й и 115-й стрелковых дивизий) оказывали ожесточённое сопротивление в боях в районе Вярякоски (ныне не существует), Кямяри, Хотакка, Лейпясуо, Сумма, Каукярви, Уусикиркка.

Потери 
В ожесточённых боях в районе Порлампи общие потери частей Красной Армии (43-й, 115-й и 123-й стрелковых дивизий) составили убитыми около 7000 человек, в плену оказалось 9000 человек.
В качестве трофеев финны захватили 164 орудия различного калибра (152 мм орудий более 40 штук), 27 миномётов, 91 пулемёт, 21 танк, 6 броневиков, 146 тракторов, 457 грузовых автомобилей (большая часть в неисправном состоянии), 31 легковой автомобиль, 1 261 повозка, более 3000 лошадей.

Галерея

См. также 
 Советско-финская война (1941—1944)
 Выборгская операция (1944)
 Сражение при Куутерселькя
 Свирско-Петрозаводская операция
 Бои за Вуосалми

Ссылки 
 Шалов Иван Афанасьевич, описание боя у Порлампи
 Отчет 8-й пехотной дивизии финской армии о боях в районе станции Сомме — деревни Порлампи 24-31 августа 1941 года, в результате которой были окружены и разбиты части Выборгской группировки 23-й армии.
 Фотографии окружения 43 СД в Порлампи (август 1941)

История Выборгского района (Ленинградская область)
Советско-финская война (1941—1944)
Сражения Финляндии
Сражения по алфавиту
Оборонительные сражения СССР (1941)
Конфликты 1941 года
Август 1941 года
Сентябрь 1941 года
История Карельского перешейка